XXI Mistrzostwa Ameryki Północnej, Środkowej i Karaibów w Piłce Siatkowej Mężczyzn odbyły się w Portoryko w Bayamon między 12 a 17 października 2009 roku.

Tytułu sprzed dwóch lat bronili Amerykanie (odnieśli 3 kolejne zwycięstwa). Wygrali Kubańczycy, którzy pokonali w 3-setowej walce obrońców tytułu (25:21, 22:25, 25:21, 25:22), a w całym turnieju wygrywając wszystkie swoje spotkania, tracąc jednego seta. Był to czternasty złoty medal mistrzostw Ameryki Północnej w historii kubańskiej siatkówki.

Najbardziej wartościowym graczem turnieju (MVP) został kubański atakujący Wilfredo León. Najwięcej nagród indywidualnych (6) otrzymali zawodnicy z Kuby.

System rozgrywek 
XXI Mistrzostwa Ameryki Północnej, Środkowej i Karaibów w Piłce Siatkowej Mężczyzn rozegrane zostały według poniższego systemu.
 Osiem reprezentacji podzielone zostały na dwie grupy po cztery drużyny.
 Zwycięzcy grup awansowali do półfinałów, a drużyny, które w grupach zajęły miejsca 2-3 rozegrały mecze ćwierćfinałowe (2A-3B, 3A-2B). Zespoły z ostatnich miejsc w grupach grały o końcowe rozstawienie na miejscach 5-8. 
 Reprezentacje, które przegrały mecze ćwierćfinałowe, dołączyły do drużyn grających o miejsca 5-8.
 Pomiędzy zwycięzcami ćwierćfinałów a zwycięzcami grup odbyły się mecze półfinałowe, po których nastąpiły mecz o 3. miejsce i finał, który wyłonił mistrza.

Drużyny uczestniczące 
W turnieju wzięło udział 8 reprezentacji narodowych: gospodarz, mistrzowie AFECAVOL (Ameryki Środkowej) i CAZOVA (Karaibów) oraz 5 najwyżej sklasyfikowanych drużyn w rankingu NORCECA.

Faza grupowa

Grupa A 
Tabela

Wyniki

Grupa B 
Tabela

Wyniki

Faza pucharowa

Ćwierćfinały

Półfinały

Mecz o 3. miejsce

Finał

Mecze o miejsca 5-8

Mecz o 7. miejsce

Mecz o 5. miejsce

Klasyfikacja końcowa

Nagrody indywidualne

Linki zewnętrzne

Przypisy 

2009 w piłce siatkowej
Mistrzostwa Ameryki Północnej, Środkowej i Karaibów w piłce siatkowej
2009 w Ameryce Północnej
Sport w Portoryko
Bayamón